

Patronyme 

 August Heissmeyer, militaire allemand, membre influent des SS.
 Kurt Heissmeyer, médecin nazi du camp de concentration de Neuengamme.